Серге́й Никола́евич Давы́дов:
 Давыдов, Сергей Николаевич (род. 1974) — российский журналист, писатель.
 Давыдов, Сергей Николаевич (1902—1971) — советский реставратор, первый директор специальной научно-реставрационной производственной мастерской в Новгороде.